Als Krim-Juden bezeichnet man:

 meistens die Krimtschaken als alteingesessene jüdische Minderheit der Krim,
 selten die Krimtschaken und alteingesessenen Karäer der Krim, je nach Einordnung der Karäer,
 oft auch alle jüdischen Bewohner der Krim, zu denen im 19. Jahrhundert daneben viele Aschkenasim kamen